El nombre de Convento de San Pablo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como convento con patronazgo a algún santo llamado Pablo, principalmente Pablo de Tarso, apóstol, pero que órdenes religiosas difieren entre un convento y otro.

Conventos 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Convento de San Pablo, antiguo convento, desaparecido en la actualidad, de la ciudad de Burgos;
 Convento de San Pablo, convento de la ciudad de Cáceres;
 Convento de San Pablo (RP Específico), antiguo convento en la ciudad de Córdoba (actual "Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura");
 Convento de San Pablo (B.I.C.), antiguo convento en la ciudad de Cuenca (actual "Parador Nacional de Turismo");
 Convento de San Pablo (B.I.C. 12/02/1982), convento en la localidad de Las Navas del Marqués, provincia de Ávila;
 Convento de San Pablo (B.I.C. 03/06/1931), convento en la ciudad de Palencia;
 Convento de San Pablo (B.I.C.  03/06/1931), convento en la localidad de Peñafiel, provincia de Valladolid;
 Convento de San Pablo (o de los Padres Agustinos), convento en la localidad de San Pablo de los Montes, provincia de Toledo;
 Convento de San Pablo (B.I.C. 24/07/1970), antiguo convento en la ciudad de Sevilla (actual Iglesia de la Magdalena y Capilla de Nuestra Señora de Monserrat);
 Convento de San Pablo (iglesia: B.I.C. 03/06/1931), antiguo convento en la ciudad de Valladolid;

en México 
 Convento de San Pablo, en la ciudad de Oaxaca;

en Líbano 
 Convento de San Pablo, en la ciudad de Ehden;

en Nicaragua 
 Convento de San Pablo, en el municipio de León Viejo.

en:Convent of St. Paul
it:Convento di San Paolo
pt:Convento de São Paulo